Ґетамедж ():
 Ґетамедж (Гамзалі) — село в Нагірному Карабасі.
 Ґетамедж — село у Вірменії.